

Astronomia 
142 Polana – un asteroide della famiglia Polana nella fascia principale, scoperto nel 1875.

Geografia 
Polana – insediamento in Slovenia

Voci correlate
 Polano